«Плане́та обезья́н: Револю́ция», оригинальное название — «Рассве́т плане́ты обезья́н» () — американский научно-фантастический боевик режиссёра Мэтта Ривза, снятый по мотивам романа «Планета обезьян» французского писателя Пьера Булля. Выход фильма в прокат в США состоялся 11 июля 2014 года, в России 17 июля 2014 года.

28 июня 2014 фильм был показан на Московском международном кинофестивале в качестве фильма закрытия.

Сюжет 
Действие фильма происходит через 10 лет после событий «Восстания планеты обезьян».

В результате эпидемии «Обезьяньего гриппа», охватившей за 10 лет весь мир, бо́льшая часть людей погибла, а те, кому удалось выжить, основали человеческие колонии, одна из которых расположилась в Сан-Франциско. Тем временем группа обезьян во главе с Цезарем основала свою деревню. Обезьяны издревле способны понимать язык жестов, на котором и общаются, однако обладают человеческой речью, которой редко пользуются. После охоты на оленей сын Цезаря Синеглаз и сын Ракеты Эш натыкаются на группу людей из колонии Сан-Франциско. Один из них ранит Эша. На звук выстрела сбегаются другие обезьяны. Цезарь отпускает людей, чем вызывает недовольство Кобы.

Позже группа обезьян на лошадях приходит к воротам колонии, где Цезарь объявляет о том, что ни один человек не должен посещать лес, тогда обезьяны не будут нарушать границу колонии. После этого обезьяны возвращаются в деревню. Малкольм, один из участников группы, а также один из двух основателей данной колонии, собирает новую группу и отправляется на ГЭС, способную снабдить колонию электричеством на всё время. С ним отправляются его жена Элли и сын от первого брака Александр. После этого Дрейфус, второй основатель, приказывает подготовить вооружение для обороны.

Как только группа пересекает мост, Малкольм выходит из машины и приходит в деревню. Его замечают обезьяны и приводят к Цезарю. Цезарь разрешает Малкольму провести работы в ГЭС и остаться в деревне, но только при условии отсутствия оружия, чем снова вызывает недовольство Кобы, который испытывает ненависть к человечеству, проводившему над ним опыты. Коба и двое лояльных к нему обезьян отправляются на разведку в колонию, где обнаруживают, что люди тренируются в стрельбе. Разъярённый Коба возвращается в деревню, где объявляет о том, что люди собираются атаковать обезьян, чему Цезарь отказывается верить. Коба обвиняет Цезаря в большей любви к людям, чем к обезьянам. Впоследствии в ГЭС происходит драка между Цезарем и Кобой, в которой Цезарь одерживает верх, но отказывается добить Кобу со словами «Обезьяна не убьёт обезьяну».

Позже Малкольм возвращает доверие к себе после того, как Элли вылечивает жену Цезаря Корнелию, тяжело заболевшую после рождения второго сына.

На следующий день Коба возвращается в колонию, где убивает двоих охранников, забирает огнестрельное оружие и возвращается в деревню. Ночью Малкольм обнаруживает, что ГЭС заработала, в то время как Коба убивает одного из членов группы, Карвера. Позже Коба достаёт оружие и стреляет в Цезаря, тяжело ранив его, и поджигает деревню. Позже он обвиняет людей в убийстве Цезаря и поджоге деревни, объявляет себя новым лидером, снабжает обезьян оружием и нападает на колонию людей.

Утром сбежавшая группа находит раненого Цезаря, после чего Элли вылечивает его, а Малкольм отвозит его в колонию, так как Цезарь один способен остановить обезьян, однако Цезарь останавливает Малкольма у дома Уилла Родмана, учёного из предыдущего фильма.

Во время битвы обезьяны прорываются в колонию. Позже Коба приказывает Эшу убить двух мирных жителей. Эш отказывается, в итоге Коба выбрасывает его с ворот колонии, убив его. Ночью Синеглаз приходит к Цезарю и рассказывает о Кобе, а также о том, что Коба посадил в клетку мирных жителей, а также лояльных к Цезарю обезьян: Мориса, Ракету и других. Вечером Синеглаз выпускает обезьян и приводит их к дому Уилла.

Утром отряд Цезаря и группа Малкольма отправляется в колонию, где Малкольм встречается с Дрейфусом, который собирается взорвать башню, на которой сидят обезьяны. Малкольм берёт оружие и нацеливается на Дрейфуса, приказав не взрывать башню. В это время Цезарь, забравшись на башню, вступает в схватку с Кобой, во время которой Коба случайно ранит Мориса, выстрелив в него. В это время Дрейфус взрывает башню, вызвав частичное разрушение башни, отчего погибает много обезьян. Цезарь отталкивает Кобу к краю башни, после чего Коба просит пощады говоря: «Обезьяна не убьёт обезьяну», на что Цезарь, понимая, что Коба совершил непростительные преступления против и обезьян и что доверять ему больше нельзя, говорит: «но Коба не обезьяна» и отпускает его руку, из-за чего тот падает вниз навстречу смерти.

Малкольм говорит Цезарю, что восстановив радиосвязь, Дрейфус вызвал военных, на что Цезарь отвечает, что люди им этого не простят и поэтому войны не избежать, советуя Малкольму и его семье уходить. Последняя сцена фильма — Цезарь в окружении обезьян готовится к неизбежной войне.

В ролях 
В фильме задействовано свыше 80 актёров, не считая актёров массовки.

Музыка 
 Список композиций

Производство 
Съёмки стартовали в апреле 2013 года в окрестностях города Кэмпбелл-Ривер (Канада). Они были продолжены летом 2013 года в Луизиане и Ванкувере.

Продолжение 
В 2017 году вышел фильм, завершающий трилогию о Цезаре — «Планета обезьян: Война». Над сценарием работали кинодраматург Марк Бомбэк в творческом союзе с Мэттом Ривзом, снявшим «Революцию». Картина рассказывает о последнем столкновении обезьян и людей; роль главного антагониста, Полковника, исполнил Вуди Харрельсон.
В российском прокате картина появилась 13 июля 2017 года.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Планета обезьян
Приключенческие фильмы США
Фильмы-боевики США
Фильмы на английском языке
Фантастические фильмы 2014 года
Фантастические боевики
Фильмы о Сан-Франциско
Фильмы 2014 года в 3D
Фильмы США в 3D
Фильмы США 2014 года
Фильмы-сиквелы
Фильмы с музыкой Майкла Джаккино
Фильмы TSG Entertainment